Леони́д Ивано́в: Иванов, Леонид (род. 1937) — советский легкоатлет.
 
 Иванов, Леонид Андреевич (1895—1955) — советский военный деятель, полковник.
 Иванов, Леонид Викторович (1944—2014) — русский поэт, художник, филолог.
 Иванов, Леонид Геннадьевич (1944—2010) — советский баскетболист.
 
 Иванов, Леонид Григорьевич (1921—1990) — советский футболист.
 Иванов, Леонид Илларионович (1909—1941) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Иванов, Леонид Иннокентьевич (род. 1963) — советский и российский футболист, тренер.
 Иванов, Леонид Леонидович (1940—2009) — советский и белорусский музыкант и дирижер, педагог, доцент. 
 Иванов, Леонид Леонтьевич (1875—1940) — русский военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Иванов, Леонид Ликарионович (1877—1946) — российский минералог, кристаллограф.
 Иванов, Леонид Михайлович (1909—1972) — советский историк.
 Иванов, Леонид Петрович (1921—1970) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1945).

Примечания